Det finns flera personer med namnet Staffan Söderblom:
Staffan Söderblom (diplomat)
Staffan Söderblom (författare)